Mahlitz ist der Name von:

 Hans-Jürgen Mahlitz (* 1942), deutscher Journalist und Publizist

Außerdem:
 Schloss Mahlitz, Schloss in Sachsen-Anhalt
 Mahlitz (Schollene), Ortsteil von Schollene, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Malitz